Владимир Юльевич Голяховский (род. 24 декабря 1929) — советский и американский хирург-ортопед, учёный-медик и писатель. Доктор медицинских наук (1969), профессор (1971).

Биография 
Родился в семье военно-полевого хирурга, полковника медицинской службы Юлия Иосифовича Зака (1900—1978), в годы войны — главного хирурга 6-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского и Забайкальского фронтов, затем заместителя директора московского Института хирургии АМН СССР и декана хирургического факультета Института усовершенствования врачей (уволен в 1952 году в ходе кампании по борьбе с космополитизмом, затем восстановлен доцентом этого института). Мать — Августа Владимировна Голяховская, выпускница института благородных девиц. В школьном возрасте родители сменили ему фамилию на материнскую. После окончания Второго московского медицинского института имени И. В. Сталина в 1953 году работал врачом-травматологом в петрозаводской Республиканской больнице. В 1956 году поступил в клиническую ординатуру, затем аспирантуру в Центральном институте травматологии и ортопедии (ЦИТО, 1958); работал научным сотрудником там же. В 1970 году защитил докторскую диссертацию по теме «Повреждения локтевого сустава у взрослых». С 1972 года — профессор и заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Третьего московского медицинского (стоматологического) института.

С 1978 года в США, после резидентуры работал хирургом-ортопедом в Больнице по заболеваниям суставов Медицинского центра Нью-Йоркского университета (Hospital for Joint Diseases). Доцент отделения ортопедической хирургии Нью-Йоркского университета (с 1992 года).

Уже во время учёбы в мединституте публиковал стихи в газетах (первая публикация в институтской газете «Советский медик», первая подборка детских стихов вышла в петрозаводском журнале «На рубеже» в 1955 году), в 1958 году при содействии К. И. Чуковского вышел первый сборник стихов для детей «Малышам». Сотрудничал в журнале «Весёлые картинки», издал восемь книг стихов, загадок и считалок для детей, член Союза писателей СССР с 1973 года. Ряд детских стихотворений были положены на музыку. В эмиграции начал писать прозу, поначалу автобиографического характера; две книги из жизни врача в СССР и после эмиграции в США были опубликованы на английском языке, переведены на японский и немецкий языки, а также изданы в Индии и уже в начале 2000-х годов адаптированы автором для публикации на русском языке в издательстве «Захаров». Автор романа в 4-х частях «Еврейская сага», эссеистики, воспоминаний. Владимир Голяховский также автор ряда научных трудов в области ортопедической хирургии, в том числе методик эндопротезирования плечевого, локтевого и лучезапястного суставов, чрескостному остеосинтезу методом Илизарова, в том числе двух руководств для врачей по методам удлинения и коррекции костей аппаратом Илизарова на английском языке (1993, 2010), первое из которых было также опубликовано в португальском и русском переводах (1996 и 1999). Иллюстрации обеих монографий выполнены автором.

Семья 
 Жена — Ирина Евгеньевна Голяховская (урождённая Бермонт, род. 1932), выпускница МГУ, кандидат биологических наук, дочь фельетониста и журналиста, художественного руководителя Московского театра миниатюр Евгения Григорьевича Бермонта (1906—1948).
 Сын — Владимир Голяховский (род. 1958), врач
 Дядя — Аарон (Аркадий) Иосифович Зак (15 мая 1889, Нижний Новгород — ?) — криминалист, общественный деятель, после 1917 года жил в США, директор Русского Информационного Бюро в Нью-Йорке (Russian Information Bureau, 1917—1922); автор трудов по детской преступности.

Также 
 Симптом Голяховского (при привычном вывихе плеча) — ограничение подвижности пострадавшего плеча из-за боязни вывиха при переразгибании, когда больной, стоя спиной к стене на расстоянии 20—30 см от неё, стремится дотянуться кистью до стены (при привычном вывихе плеча ограничено переразгибание в больном суставе).

Книги

Стихи для детей 
 Малышам. Стихи для детей. Под ред. К. Чуковского. Петрозаводск: Государственное издательство Карельской АССР, 1958.
 На зелёной ножке солнце: стихи, сказки, загадки, считалки (с Е. Авдиенко и Ю. Андриановым). М.: Детский мир, 1963.
 Про книжку и мышку: стихи, загадки, считалки. М.: Малыш, 1964.
 Про Алёнкину косу. М.: Малыш, 1970.
 Ручки-закорючки. М.: Малыш, 1973.
 Видимо-невидимо. Стихи о природе. М.: Малыш, 1976.
 Шиворот-навыворот. Стихи для дошкольного возраста. Рисунки Ярослава Манухина. М.: Малыш, 1977; СПб: Речь, 2015.
 Понарошки для детей. Избранные стихи для детей с рисунками автора. М.: РИФ «Рой», 2001.
 Беспорядки на грядке. Стихи для дошкольного возраста. Иллюстрации И. Е. Якимовой и И. Л. Зуева. М.: Лабиринт, 2018.
 Сказка про Ершонка. Стихи для дошкольного возраста. Иллюстрации И. Е. Якимовой и И. Л. Зуева. М.: Лабиринт, 2018.

Проза 
 Russian Doctor: A Surgeon’s Life in Contemporary Russia and Why He Chose to Leave. Перевод с русского. New York: St. Martin’s Press и London: Robert Hale, 1984.
 ロシアン・ドクター: 亡命外科医の診たソ連 (на японском языке). Токио: 原書房 (Hara Shobo), 1985.
 The Price of Freedom: A Russian Doctor Immigrates to America. Boston: E. P. Dutton, 1986.
 Arzt in der Sowjetunion (на немецком языке). Фрайбург: Herder, 1986.
 自由の代償: ニューヨークのロシアン・ドクター (на японском языке). Токио: 原書房 (Hara Shobo), 1987.
 Русский доктор в Америке: история успеха. М.: Захаров, 2001.
 Американский доктор из России, или история успеха. М.: Захаров, 2003.
 Путь хирурга: полвека в СССР (воспоминания). М.: Захаров, 2005.
 Развитие западного интеллектуализма: этапы зарождения идей в обществе. М.: Захаров, 2007.
 Еврейская сага. В 2-х тт. Кн. 1 — Семья Берг; Кн. 2 — Чаша страдания. М.: Захаров, 2009.
 Крушение надежд (третья часть «Еврейской саги»). М.: Захаров, 2011.
 Это Америка (четвёртая часть «Еврейской саги»). М.: Захаров, 2013.

Научные монографии 
 Operative Manual of Ilizarov Techniques (с Victor H. Frankel). St. Louis: Mosby Year Book Medical Publishing, 1993.
 Manual de Técnicas Operatórias do Método de Ilizarov (на португальском языке). Рио-де-Жанейро: Revinter, 1996.
 Руководство по чрескостному остеосинтезу методом Илизарова (с В. А. Френкелем). Авторизованный перевод с английского под ред. В. М. Лирцмана. М.: Бином и СПб: Невский диалект, 1999.
 Textbook of Ilizarov Surgical Techniques: Bone Correction and Lengthening (с Victor Hirsch Frankel). New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishing, 2010.

Примечания

Ссылки 
 Ilizarov Comes to the USA
 Эндопротез В. Ю. Голяховского для лучезапястного сустава, 1972
 Эндопротез плечевого сустава по В. Ю. Голяховскому
 Способ эндопротезирования плечевого сустава
 Песни на стихи В. Голяховского
 Медицинские иллюстрации В. Ю. Голяховского
 Патенты В. Ю. Голяховского (Disposable vascular occluder, Devices and method for correct application of plaster dressings to treat fractures and dislocations)

Выпускники РГМУ
Хирурги СССР
Хирурги США
Травматологи
Ортопеды
Детские поэты
Русские поэты
Русские писатели XX века
Мемуаристы XX века
Поэты СССР
Писатели США
Русские писатели XXI века
Мемуаристы XXI века
Художники-иллюстраторы США
Доктора медицинских наук
Преподаватели МГМСУ
Мемуаристы США XX века
Мемуаристы США XXI века
Жители ЖСК «Советский писатель»
Ныне живущие долгожители